Ourol oder Orol heißen:
 Ourol (Lugo), Gemeinde in der Provinz Lugo, Galicien, Spanien (spanischer Name)
 Santa María de Ourol, Ort in der Gemeinde Ourol, Spanien (meist auch kurz Ourol/Orol)

 Francisca Luengo Orol (?), Handelsministerin der Kanarischen Inseln

Siehe auch:
 Orel, Orjol (Begriffsklärung)